Miejscowości w USA:
 Jackson Center – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Jackson Center – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer